Wyżeł węgierski szorstkowłosy
 Wyżeł węgierski krótkowłosy